Une besace ou bissac est un sac ouvert par le milieu et fermé par les deux bouts, en sorte qu’il forme deux poches.

De plus :
 une besace est une courbe mathématique dont la forme évoque une besace ;
 La Besace est une fable de Jean de La Fontaine ;
 La Besace est une commune française du département des Ardennes ;
 le gouffre de la Besace est un gouffre aveugle qui se trouve sur la commune de Savonnières-en-Perthois ;
 des assises en besace sont en maçonnerie des pierres formant encoignures et posées en travers les unes avec les autres. On parle de chaînage d'angle.